Чулымское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чулымское сельское поселение (Красноярский край), Новосёловский район, Красноярский край
 Чулымское сельское поселение (Новосибирская область), Здвинский район, Новосибирская область
 Чулымское сельское поселение (Кемеровская область), Тяжинский район, Кемеровская область